

Musica 
 Born This Way – album delle Cookie Crew del 1989
Born This Way (Let's Dance) – singolo delle Cookie Crew del 1989
 Born This Way – album di Lady Gaga del 2011
 Born This Way: The Remix – album di Lady Gaga del 2011
 Born This Way – singolo di Lady Gaga del 2011
 Born This Way – singolo dei Thousand Foot Krutch del 2014

Televisione 
 Born This Way – serie televisiva statunitense

Altro 
 Born This Way Foundation – organizzazione no-profit statunitense